Центр Гейда́ра Али́ева () — культурный центр, построенный на проспекте Гейдара Алиева в столице Азербайджана, в городе Баку. Представляет собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Носит имя третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Проект центра был разработан в 2007 году архитектором Захой Хадид. Директором Центра Гейдара Алиева является Анар Алекперов. Культурный центр Гейдара Алиева считается одним из символов современного Баку.

В 2014 году признано лучшим зданием в мире и удостоено премии «2014 Design of the Year».

История центра 
Центр был учреждён согласно указу № 1886 президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2006 года. Центр призван осуществлять последовательную деятельность в сфере фундаментального изучения философии государственного строительства и идеологии азербайджанства бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, а также содействовать всемерному развитию азербайджанской истории, языка, культурных, национальных и духовных ценностей.

На территории, занимаемой ныне центром, ранее действовал завод имени Саттархана. Территория завода составляла 16 га. Сам завод был перенесён в другое место, территория была расчищена и началось строительство. 10 сентября 2007 года был заложен фундамент здания. Указом президента Азербайджанской Республики от 8 октября 2012 года было утверждено «Положение о Центре Гейдара Алиева».

Строительство велось на площади 101,801 м². Стройка здания была освещена в одном из выпусков передачи Build It Bigger на каналах Discovery и Science Channel, посвященной самым смелым инженерным проектам современности и архитектурным шедеврам мира. В ходе передачи ведущий Дэнни Форстер говорит о центре Гейдара Алиева: «Это не просто культурный центр, это способ утвердить своё место в мире».

10 мая 2012 года состоялось торжественное открытие Центра по случаю 89-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева. В церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.

В 2013 году проект Центра Гейдара Алиева был представлен на , который прошёл в октябре 2013 года в Сингапуре.

Архитектура 
Площадь здания составляет 57519 м²(5.75га). В проекте здания культурного центра практически не было использовано прямых линий. Само здание по форме представляет собой волнообразное устремление ввысь и плавное слияние с землёй. Подобная структура олицетворяет не только постмодернистский стиль архитектуры, но и продолжительность и бесконечность. Линии же на здании символизируют связь прошлого с будущим.

В ходе строительства здания была создана сеть из железных конструкций общей протяженностью 90 км. При монтаже кровли площадью 4 га было использовано 12027 панелей особого состава и разного размера, в форме различных геометрических фигур — треугольника, прямоугольника, трапеции, параллелограмма.

Белый цвет здания символизирует светлое будущее и использован с целью выделения присутствующих здесь особых элементов. Благодаря белому цвету лучи света перемещаются по поверхности здания и подчёркивают выделяющиеся части здания.

В комплекс помимо здания центра входят подземная парковка и парк площадью 13,58 га. На территории комплекса имеются два декоративных пруда и искусственное озеро.

Интерьер сооружения 
Главное здание центра состоит из трёх отделов: Музея Гейдара Алиева, выставочных залов и «Аудиториума». В девятиэтажном отделе выставочных залов располагаются выставочные салоны, административные офисы, а также ресторан и кафе. Четырёхэтажный «Аудиториум» состоит из собственно Аудиториума, двух конференц-залов, комнат для официальных встреч и собраний и Медиа-центра. В здании создана также ландшафтная территория, состоящая из естественных декоративных деревьев и цветов. Также в здании установлены различные интерактивные информационные киоски, посредством которых гости могут получить информацию о Центре и проводимых здесь мероприятиях.

Выставочные залы

«Шедевры Азербайджана» 

На первом этаже культурного центра представлена выставка под названием «Шедевры Азербайджана». Здесь демонстрируются уникальные экспонаты, отражающие историю страны и её культурное наследие. На выставке представлены все периоды истории Азербайджана, демонстрируются экспонаты, относящиеся к различным областям её культуры.

Так, на выставке экспонируются образцы наскальных рисунков из Гобустана, найденные в ходе археологических раскопок в Азербайджане монеты, ювелирные, глиняные и медные изделия эпохи средневековья, выставлены старинные экземпляры Корана, Библии и Торы. Среди экспонатов есть также образцы народной одежды из различных областей Азербайджана, а также азербайджанские ковры различного типа. Здесь представлены также старинные азербайджанские музыкальные инструменты, а посетители также могут услышать звучание каждого инструмента.

«Мини-Азербайджан» 

На втором этаже культурного центра в рамках проекта «Мини-Азербайджан» экспонируются макеты 45 исторических и архитектурных зданий Азербайджана, расположенных как в Баку, так и в других районах Азербайджана. Посетители могут получить информацию на азербайджанском и английском языках о каждом здании, о его архитекторе, архитектурном стиле.

Среди экспонатов есть макеты средневековых памятников (Девичья башня, Мавзолей Момине-хатун и пр.), зданий, построенных в XIX — начале XX века (Бакинский вокзал, Филармония, Здание Исмаилия и пр.), в советский период (Дом правительства Азербайджана, Зелёный театр), в XXI веке (Бакинский кристальный зал, Flame Towers и пр.), а также макеты строящихся зданий (Олимпийский стадион, здание Нефтяного фонда Азербайджана и пр.). Полный список макетов зала размещён в статье «Мини-Азербайджан».

В будущем планируется изготовить макеты ещё 5 архитектурных памятников Азербайджана.

«Добро пожаловать в Азербайджан» 

Расположенный на третьем этаже экспозиционный зал под названием «Добро пожаловать в Азербайджан» также направлен на популяризацию Азербайджана. Здесь показаны история, культура, искусство и природа Азербайджана. На выставке посетители могут увидеть фотографии достопримечательностей, природных и архитектурных памятников, расположенных в различных областях страны. Так, например, здесь можно увидеть фотографии таких достопримечательностей как Мавзолея Момине-хатун в Нахичевани, Церкви в селе Киш, Дворца Ширваншахов, Янардаг и пр.

Фотографии азербайджанской кухни 
В другом зале, расположенном на четвёртом этаже, посредством фотографий представлено азербайджанское кулинарное искусство. Здесь демонстрируются работы известного американского фотографа Петера Липпмана, живущего и работающего во Франции. На фотографиях можно увидеть такие распространённые блюда национальной кухня как плов, долма, кюфта-бозбаш, чурек и лаваш, различные сладости (пахлава, шекербура) и даже чай в традиционном стакане «армуду».

Музей Гейдара Алиева 

У входа в музей, на первом этаже здания, расположены автомобили, находившиеся в служебном пользовании Гейдара Алиева в периоды его руководства Азербайджаном — с 1969 по 2003 год. При создании музея особое внимание уделялось отражению различных периодов истории Азербайджана, жизни и деятельности Гейдара Алиева. В трёхэтажном здании музея жизненный путь Гейдара Алиева представлен с помощью фото- и видеоматериалов. Музей отличается как своей формой, так и оригинальностью содержания. Наряду с жизненным путём Алиева с 1923 по 2003 год, до внимания посетителей доводятся важные события, происходившие в различные исторические периоды в общественно-политической жизни Азербайджана, в области культуры, экономики, спорта. Различные аспекты деятельности Алиева как во времена советской власти, так и в годы независимости представлены в виртуальной форме в разделах музея «Запечатлённая в снимках жизнь», «Общественно-политическая жизнь Азербайджана», «Наша государственность, наследие, достижения». Звуковая информация по каждой теме дана на азербайджанском и английском языках.

Одним из разделов музея является мультимедийный зал, отражающий встречи Алиева с руководителями разных стран. Так, при прикосновении к изображениям стран на установленном здесь глобусе на заднем плане появляются фотографии Гейдара Алиева с главами других государств и преподнесенных ему подарков. Сами подарки также выставлены в музее. В зале также экспонируется военная и гражданская одежда Алиева, его рабочий стол, ордена и медали, которых был удостоен Гейдар Алиев в разные годы.

Проводимые мероприятия 
29 июня 2012 года в Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Форума Кранс Монтана, на котором принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Македонии Георге Иванов, президент Черногории Филипп Вуянович, а также прибывшие из зарубежных стран общественные деятели, парламентарии, представители интеллигенции и деловых кругов.

3 июля 2012 года в центре состоялась церемония официальных проводов азербайджанской делегации, принимавшей участие в ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. В церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики, президент Национального Олимпийского Комитета Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева. В фойе Центра Гейдара Алиева были установлены фотобаннеры, отражающие олимпийское движение в Азербайджане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью.

2 и 3 ноября 2013 года в Центре Гейдара Алиева выступил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера» под руководством народного артиста России Дмитрия Бертмана. 2 ноября артисты «Геликон-оперы» представили гала-концерт «Любовь навсегда», в программу которого вошли лирические песни из репертуара Мэрилин Монро, Тины Тернер, Элтона Джона, Селин Дион, Уитни Хьюстон, группы «Битлз» и других. На концерте были исполнены песни «All You Need is Love», «I believe in Love», «Je Suis Malade», «Only You», «Lady in Red», «Love me Tender». 3 ноября артисты театра показали оперу «Сибирь» итальянского композитора Умберто Джордано в постановке Дмитрия Бертмана. Опера рассказывает об истории любви двух молодых людей, которая начинается в императорском Санкт-Петербурге и трагически завершается на сибирской каторге.

2 декабря 2014 года в Центре состоялась презентация музыкального альбома «Голос Карабаха». Целью проекта, поддерживаемого фондом Гейдара Алиева и Министерством молодёжи и спорта, является развитие и популяризация азербайджанской культуры.

Выставки

«Жизнь, смерть и красота» 

21 июня 2013 года в Центре открылась выставка работ американского художника Энди Уорхола под названием «Жизнь, смерть и красота» под кураторством Джианни Меркурио, посвященная 85-летию художника. На выставке, впервые проходящей в Азербайджане, было представлено более ста произведений художника, включая также короткометражные фильмы Уорхола. Здесь демонстрировались фотографии автора, портреты мировых звёзд кино, музыки, моды и другие всемирно известные произведения, среди которых можно назвать «Цветы» (), «Камуфляж» (), «Последний ужин» (), «Молящиеся руки мужчины» (), «Электрический стул» () и др. 6 августа, в день рождения художника, жители Баку и гости столицы могли свободно посетить выставку, которая продлилась до 9 сентября.

«На стыке веков» 
1 октября 2013 года была открыта персональная выставка народного художника Азербайджана, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова под названием «На стыке веков». Выставка была приурочена к 85-летию со дня его рождения.
На открытии выставки был отмечен большой вклад художника в развитие азербайджанского изобразительного искусства. Творческое наследие Таира Салахова является неотъемлемой частью изобразительного искусства не только Азербайджана, но и всего бывшего Советского Союза. Художник признан одним из основоположников «сурового стиля» в живописи.
На выставке были представлены более 100 работ художника, созданных в разное время, а также его произведения, изображённые на коврах. Среди работ — портреты Гейдара Алиева, композиторов Кара Караева и Дмитрия Шостаковича, музыканта Мстислава Ростроповича, произведения «Айдан», «Утро. Абшерон», «Кероглу», абшеронский триптих — «Атяшгях», «Каспий сегодня», «Девичья башня» и другие известные произведения народного художника. Выставка продлилась до 8 ноября.

В филателии и нумизматике

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Центра Гейдара Алиева
 Build It Bigger: Azerbaijan’s Amazing Transformation
 Официальный сайт Захы Хадид

Здания и сооружения Баку
Культурные центры
Выставочные центры Азербайджана
Объекты, названные в честь Гейдара Алиева
Заха Хадид
Здания и сооружения, построенные в 2012 году в Азербайджане
Сооружения, изображённые на банкнотах Азербайджана
Здания и сооружения, заложенные в 2007 году